Миколай Малджик — польський шляхтич 15 сторіччя, військовик та урядник Королівства Польського.
 Ян Малджик († після 1466) — польський шляхтич, військовий та державний діяч Корони.